Катрин Уеб може да се отнася за:

 Катрин Уеб – английска писателка на съвременни романи и трилъри („Наследството“), родена 1977 г.
 Катрин Уеб – английска писателка на фентъзи, родена 1986 г.
 Катрин Уеб – американска манекенка, родена 1989 г.